Christopher Hall peut désigner :
 Christopher Hall (19?-), humoriste canadien anglophone, faisant carrière en français au Québec ;
 Christopher Hall (1957-), producteur de télévision britannique, fils du réalisateur Peter Hall et de l'actrice Leslie Caron ;
 Christopher Hall (1965-), chanteur américain, membre du groupe Stabbing Westward de 1985 à 2002 puis, depuis cette date, au sein du groupe The Dreaming.